Osopsaron är ett släkte av fiskar. Osopsaron ingår i familjen Percophidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Abborrartade fiskar
Osopsaron